Csonka, régi magyar családnév
 Csonka (1906–1912) magyar autómárka
 csonka, heraldikai fogalom
egyéb
 131762 Csonka kisbolygó